łom – dawna nazwa kamieniołomu
 łom – narzędzie 
 Łom – miasto w Bułgarii 
 Łom – gmina w Bułgarii 
 Łom – rzeka w Bułgarii 
 Akcja Łom – polska akcja dywersyjna z 1938